Клирфилд има више значења:
 Округ Клирфилд (Пенсилванија)
 Клирфилд (Ајова)
 Клирфилд (Јута)
 Клирфилд (Пенсилванија)